Behlendorf – comune tedesco
 Behlendorf – località del comune tedesco di Steinhöfel
 Behlendorf, oggi Bielica – frazione del comune polacco di Godkowo